Алекса́ндр Давы́дович Корноу́хов (род. , ) — -монументалист, живописец, график. Советник РААСН (2000), член-корреспондент РАХ, преподаватель Суриковского Художественного Института с 2000 года (МГАХИ им. Сурикова).

Биография 
Родился в семье художников. В 1970 году окончил Московский полиграфический институт. После окончания института работал в Институте этнографии АН СССР. С 1975 года регулярно выставляется как в России, так и за рубежом. Работы художника находятся в Академии художеств Равенны, Центре Данте в Равенне, Парке Мира в Равенне, Италия, Институте искусств в Сассари, Италия, монастыре Равноапостольной Марии Магдалины, Израиль, частных собраниях в России, Италии, США.

Признание:
 Лауреат международной премии по мозаике(1984)
 Лауреат государственной премии
 Лауреат золотой медали академии художеств

Основные работы 
 Оформление интерьера в техниках мозаики и сграффито ДК ГРЭС в г. Назарово, Красноярский Край, 1971
 Интерьер ДК г. Реутов, МО, 1977
 Мозаики в зимнем саду Чебоксарского приборостроительного завода, 1980
 Архитектурная композиция Центр Космической Связи, Дубна, 1980—1982
 Мозаичное оформление и витраж в Санатории в г. Владимир-30,1980
 Оформление интерьера в технике энкаустики Концертного Зала г. Нижневартовска, 1983
 Человек и природа. Стела в парке Равенны. Международный конкурс, Италия, 1986
 Мозаика над порталом Сионского Кафедрального Собора в Тбилиси, Грузия, 1989
 Храм Митрофана Воронежского, Москва, 1989
 Мозаика в монастыре Св. Марии Магдалины в Гефсимании, Израиль,1990
 Храм Косьмы и Дамиана в Шубине, Москва, 1990
 Храм Преображения Господня в Тушино, Москва, 1992—1993
 Оформление ресторана Radicchio Rosso, Равенна, Италия, 1993
 Оформление интерьера особняка, г. Сассари, Италия, 1993
 Оформление интерьера частного дома, г. Сассари, Италия, 1993
 Церковь Знамения в г. Красногорске, Московская область, 1994
 Оформление интерьера из дерева и стекла ДК г. Череповец ,1995
 Храм Sant Ugo, Рим, 1996
 Мозаика «Новый Иерусалим» в капелле Redemptoris Mater папского дворца Ватикана, 1997—1998
 Мозаика в храме Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке, Москва, 2003
 Мозаика в храме Христос в Эммаусе, Цюрих, Швейцария, 2004
 Мозаика в Горненском монастыре, Израиль,2005
 Мозаика в храме Казанской Иконы Божьей Матери, с. Пучково Наро-фоминского района, МО, 2005
 Мозаика в храме Св. Димитрия Солунского в с. Дуброво, Наро-фоминский р-н, МО, 2007
 Преображенское содружество малых православных братств, Холщевики, МО, 2007-2009
 Храм трех святителей в Архангельском, пос. Воскресенское, Новомосковский округ, 2004-2016

Литература 
 Who is Who в России Ralph Hubner 5 выпуск 2011
 Solo Mosaico, ежегодный альманах

Издания 
 Каталог групповой выставки на ул. Ремизова 10, Москва, 1979;
 Альбом «Московские монументалисты», 1985, стр. 92-95;
 Журнал «Mosaica», N2, 1985, Равенна, стр.32;
 Каталог групповой выставки в зале на ул. Вавилова, Москва, 1988;
 Сборник «Художник и город», 1988, стр. 348—356;
 Каталог «Parco della pace», Равенна, 1988, стр. 32;
 Каталог выставки в галерее «М`АРС», Москва, 1989;
 Журнал «Europa Nuova», N11, 1992, Москва;
 Христианский журнал «JESUS», 1993, Милан.

Ссылки 
 Персональный сайт
 Страница на сайте РАХ

Графики СССР
Графики России
Выпускники Московского университета печати
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Действительные члены РАХ
Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца